Лефу́р () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент коммуны — Арденны. Входит в состав кантона Монтерме. Округ коммуны — Шарлевиль-Мезьер.

Код INSEE коммуны — 08242.

Коммуна расположена приблизительно в 210 км к северо-востоку от Парижа, в 110 км севернее Шалон-ан-Шампани, в 16 км к северу от Шарлевиль-Мезьера.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 515 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 332 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 235 были экономически активными, 97 — неактивными (показатель активности — 70,8 %, в 1999 году было 62,4 %). Из 235 активных работали 181 человек (109 мужчин и 72 женщины), безработных было 54 (23 мужчины и 31 женщина). Среди 97 неактивных 24 человека были учениками или студентами, 33 — пенсионерами, 40 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Арденны